Авьон () — коммуна во Франции
 Авьон () — город в Испании